Heves (comitaat); een comitaat in Hongarije
Heves (stad); een stad in Hongarije, in het gelijknamige comitaat